Finałowe rezultaty turnieju bokserskiego na Letnich Igrzyskach Olimpijskich Los Angeles 1932.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
  [dostęp 2014-01-22]